Cuvântul „Grande” poate se refera la:
 grande — titlul aristocratic spaniol
 Grande, Schleswig-Holstein — o comună în landul Schleswig-Holstein, Germania